2 miejscowości w Polsce: 
 Chochół − wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki 
 Chochół − wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno